Досрочные Парламентские выборы в Великобритании 2019 года прошли 12 декабря.

По их итогам консерваторы получили 365 мест, в последний раз такое количество мест партия получила 32 года назад, во время премьерства Маргарет Тэтчер. Лейбористы получили 202 места, что является самым худшим результатом партии с 1935 года.

Предыстория 
23 июня 2016 года состоялся референдум относительно членства Великобритании в Европейском Союзе, на котором 51,9 % избирателей изъявили желание покинуть ЕС. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушёл в отставку, а новым премьер-министром стала Тереза Мэй, которая запустила процесс выхода Великобритании из ЕС. В июне 2017 года, прошли досрочные выборы, в результате которых Мэй сохранила за собой пост главы правительства. Однако, из-за проблем с Брекситом, она также ушла в отставку в мае 2019 года. В июле новым лидером консервативной партии был избран Борис Джонсон, который также занял пост премьер-министра.

Став премьер-министром, Джонсон трижды предлагал провести досрочные выборы, однако, каждый раз палата общин отказывала ему в этом. В итоге, законопроект о роспуске парламента и проведении досрочных выборов был предложен либерально-демократической и Шотландской национальной партиями 28 октября, и на следующий день, он был одобрен правительством (за исключением дня проведения выборов, так как изначально предлагалось провести их 9 декабря, а в итоге они были назначены на 12 декабря). Поправка, меняющая дату на 9 декабря, провалилась с перевесом в 315 голосов против 295. Окончательное решение по законопроекту было принято 438 голосами против 20.

Участники 
Большинство кандидатов являются представителями политической партии, которая должна быть зарегистрирована в реестре политических партий избирательной комиссии. Кандидаты, которые не принадлежат к зарегистрированной партии, могут обозначать себя как «независимые», либо вовсе никак не обозначать.

Великобритания 
Основные партии, участвующие в выборах в Великобритании.

Северная Ирландия 
Ряд партий Великобритании функционируют в Северной Ирландии (включая лейбористскую и консервативную партии). Основные партии Северной Ирландии не связаны с теми, которые действуют в остальной части Великобритании. Некоторые партии в Северной Ирландии действуют на общеирландской основе (то есть функционируют одновременно и в Северной Ирландии, и в Республике Ирландия).

Примечания 
Комментарии

Источники

Парламентские выборы в Великобритании
Великобритания
События 12 декабря
Декабрь 2019 года
2019 год в Великобритании